pedał – część mechanizmu dźwigniowego wprawiająca go w ruch za pomocą nacisku nogą 
 pedał – element układu napędowego roweru
 pedał – urządzenie sterownicze stosowane w statkach powietrznych
 Pedał – francuska komedia z 1996 roku w reżyserii Gabriela Aghiona.